«Остано́вка по тре́бованию» — российский телесериал 2000 года.

В 2001 году было снято продолжение «Остановка по требованию 2».

По мнению издания «Коммерсантъ Власть» — яркий пример служебного романа в российском сериале.

Сюжет

1 сезон 
Сериал начинается в российской глубинке, с того, что главный герой Андрей Смирнов после ссоры с женой оказывается на улице, на остановке по требованию. Он решает уехать к маме. Проезжавшая мимо в своей машине Ирина Кленина случайно замечает Андрея и решает его подбросить, но затем он задерживается у неё дома. Между эффектной деловой женщиной, жёстким и расчётливым руководителем и скромным интеллигентом, живущим на зарплату и не повышающим голоса, неожиданно начинается роман. Жизнь Андрея быстро меняется, и он начинает работать на Ирину. Ситуация осложняется тем, что между бывшим мужем Клениной и женой Андрея тоже возникают отношения.

2 сезон 
Андрей Смирнов уходит от Ирины. Он регистрирует своё изобретение, зарабатывает крупную сумму денег и вновь соединяется со своей бывшей супругой Наташей. Ирине приходится спасать своего экс-супруга Кленина от череды неудач. Также Ирина уходит из фирмы «Контакт», которую она возглавляла, и устраивается на работу официанткой.

Кленин влюбляется в Наташу и ухаживает за ней, но терпит в этом неудачу, так как Наташа всё ещё любит Андрея.

В конце концов, после всех перипетий, Андрей соединяется с Ириной, понимая, что именно она — настоящая любовь его жизни.

В ролях 
 Дмитрий Певцов — Андрей Смирнов
 Ольга Дроздова — Ирина Кленина
 Андрей Руденский — Сергей Кленин
 Анна Большова — Наташа Смирнова
 Александр Семчев — Жора
 Александр Олешко — Димочка
 Виктор Вержбицкий — Макишев 
 Мария Аронова — Гера
 Виталий Соломин — следователь Ищенко (2 сезон)
 Валерий Гаркалин — Ясинский (2 сезон)
 Владимир Ерёмин — Шепетилов
 Олеся Судзиловская — Соня
 Георгий Дронов — рабочий на стройке (2 сезон)
 Алексей Шмаринов — врач
 Оксана Сташенко — Надя, парикмахер (2 сезон)
 Екатерина Гусева — Катя, воспитатель детского сада (1 сезон)
 Станислав Дужников — Саша, физрук
 Виктория Толстоганова — Люся
 Галина Польских — Нина Павловна
 Игорь Фокин — Курносов (2-й сезон)

Серии

Награды 
 2001 — Премия «ТЭФИ» в номинации Продюсер — Константину Эрнсту, Анатолию Максимову, Джанику Файзиеву
 2001 — Фестиваль игрового телекино «Сполохи-2001» (Архангельск):
 Гран-при фестиваля
 приз за лучшую женскую роль — Ольге Дроздовой

Роль следователя Ищенко стала одной из последних в карьере Виталия Соломина. Сериал частично снимался в Подмосковье в городке Заречье.

Съёмочная группа 
 Сценарий: Алексей Слаповский
 Режиссёры: Виллен Новак, Джаник Файзиев
 Оператор: Вадим Алисов
 Художник: Илья Амурский
 Художник по костюмам: Наталья Иванова
 Композитор: Владимир Дашкевич
 Продюсеры: Леонид Верещагин, Константин Эрнст, Анатолий Максимов

Примечания

Ссылки 
 Наталья Ярош. Сезон охоты на Золушков  // «Независимая газета», 21.10.2000.

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2000 году
Телесериалы России, завершённые в 2001 году
Мелодраматические телесериалы России
Телесериалы Первого канала
Телесериалы студии «ТРИТЭ»
Фильмы Джаника Файзиева
Алексей Слаповский
Телесериалы, снятые по заказу Первого канала
Телесериалы на русском языке
Экранизации произведений Алексея Слаповского